Afton (Iowa)
 Afton (Minnesota)
 Afton (Nova Iorque)
 Afton (Oklahoma)
 Afton (Wyoming)
 Afton (Texas)

Ver também 
 Affton

Desambiguação
Desambiguações de topônimos